Alain Lemieuvre (1945-), un footballeur français ;
 Richard Lemieuvre, connu comme Richard Allan, acteur pornographique français.